Bailar ist der Nachname von:
Benjamin F. Bailar (1934–2017), US Postmaster General
John C. Bailar junior (1904–1991), US-amerikanischer Chemiker
John Christian Bailar (* 1932), US-amerikanischer Statistiker